Il singolare femminile del torneo di tennis Abierto Mexicano Telcel 2005, facente parte del WTA Tour 2005, ha avuto come vincitrice Flavia Pennetta che ha battuto in finale Ľudmila Cervanová 3-6, 7-5, 6-3.

Teste di serie 

 Flavia Pennetta (campionessa)
 M Shaughnessy (secondo turno)
 Émilie Loit (quarti di finale)
 Alina Židkova (secondo turno)

 Dally Randriantefy (semifinali)
 María Antonia Sánchez Lorenzo (primo turno)
 Marta Domachowska (secondo turno)
 Nuria Llagostera Vives (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Abierto Mexicano Telcel 2005